Girls Just Want to Have Fun (nummer), een liedje gezongen door Cyndi Lauper in 1983
 Girls Just Want to Have Fun (film), een film uit 1985
 Girls Wanna Have Fun, een Nederlandse vrouwenband